Die Big Bash League 2013/14 war die dritte Saison dieser australischen Twenty20-Meisterschaft. Sieger waren die Perth Scorchers, die sich im Finale im WACA Ground mit 39 Runs gegen die Hobart Hurricanes durchsetzten.

Format 
Die acht Franchises spielten in einer Gruppe gegen jedes andere Team jeweils ein Mal. Die ersten vier dieser Gruppe qualifizierten sich für die Playoffs, in denen im Halbfinale und Finale der Sieger ermittelt wurde. Die beiden Finalisten qualifizierten sich für die Champions League Twenty20 2014.

Gruppenphase 
Tabelle

Spiele

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

Runde 5

Runde 6

Runde 7

Runde 8

Playoffs

Halbfinale

Finale

Statistiken

Runs 
Die meisten Runs der Saison wurden von den folgenden Spielern erzielt:

Wickets 
Die meisten Wickets der Saison wurden von den folgenden Spielern erzielt:

Einzelnachweise 

2013 14
Australische Cricket-Saison 2013/14